Ustnik – aparat do sztucznego oddychania
 Ustnik – integralna lub rozłączna część przedmiotu lub urządzenia pozostająca w kontakcie lub bezpośredniej bliskości ust w trakcie użytkowania. Przykłady:
 Ustnik fajki
 Ustnik instrumentu muzycznego
 Ustnik – wieś w Polsce